Еліс Мері Лонґфелло (англ. Alice Mary Longfellow, 22 вересня 1850 — 7 грудня 1928) — американська філантропістка.
 Генрі Лонгфелло, Генрі Водсворт Лонґфелло () (27 лютого 1807, Портленд (Мен) — 24 березня 1882, Кембридж (Массачусетс)), американський поет.